Cashewsläktet (Anacardium) är ett släkte av sumakväxter. Cashewsläktet ingår i familjen sumakväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sumakväxter